Chalupa může být:

 chalupa – venkovské stavení

 příjmení osob
 Chalupa (příjmení) – více nositelů příjmení

Slovní spojení 
 Česká chalupa – značkové prodejny v řetězci Flop
 České Chalupy – místní část obce Nová Ves
 Moravská chalupa – prodejna typu Česká chalupa postavená na Moravě

Související články 
 Chaloupka
 Chata
 Samo Chalupka – slovenský spisovatel